Kalaki (district), district in Oeganda
 Kalaki (plaats), plaats in Oeganda, hoofdplaats van bovenstaand district